Niemcy:
 Lütgendortmund – okręg administracyjny Dortmundu
 Lütgendortmund – dzielnica Dortmundu